Фридрих Вильгельм Фердинанд Йозеф Мария Мануэль Георг Мейнрад Фиделис Бенедикт Губерт Гогенцоллерн (; (3 февраля 1924 — 16 сентября 2010) — глава и титулярный князь дома Гогенцоллерн-Зигмаринген (6 февраля 1965 — 16 сентября 2010).

Биография 
Фридрих Вильгельм родился 3 февраля 1924 года в замке Умкирх, земля Баден-Вюртемберг. Старший сын принца Фридриха Гогенцоллерна (1891—1965), главы княжеского рода Гогенцоллерн-Зигмаринген (1927—1965), и принцессы Маргариты Каролы Саксонской из династии Веттинов (1900—1962), дочери последнего короля Саксонии Фридриха Августа III Веттина и эрцгерцогини Луизы Австрийской, принцессы Тосканской.

Вначале учился в начальной школе в Фрайбург-им-Брайсгау, а с 1935 года в гимназии Бертольда в том же городе. В 1943 году принц прошел шестимесячную трудовую повинность, но из-за своего дворянского происхождения в Вермахт зачислен не был. С сентября 1944 по апрель 1945 года вместе с семьёй был принудительно переселен из Зигмарингена в замок Вильхлинген в Лангенеслингене. После окончания гимназии имени Фридриха во Фрайбурге принц учился во Фрайбургском университете имени Альберта и Людвига и Женевском университете, окончив обучение в 1948 году.

6 февраля 1965 года после смерти своего отца Фридрих Вильгельм стал новым главой княжеского дома Гогенцоллерн-Зигмаринген (1965—2010).

С 1972 по 1992 года — руководитель Мальтийского ордена в Германии. Принц способствовал созданию Мальтийской службы помощи в Германии.

До своей смерти Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн являлся владельцем группы компаний «Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern». С 2006 года — глава финансового совета по управлению общего имущества дома Гогенцоллерн-Зигмаринген. В состав имущества входят родовой замок Зигмаринген, горнолыжные подъёмники на горе Большой Явор в Баварском лесу, пакеты акций промышленных предприятий «ZOLLERN GmbH & Co. KG und dem Wein» «Sektunternehmen Prinz von Hohenzollern GmbH».

Согласно конституции Румынского королевства от 1923 года, если король Михай I умрёт без наследников мужского рода, потомки принца Фридриха Вильгельма Гогенцоллерна могли претендовать на румынский королевский престол. Однако князь Вильгельм Гогенцоллерн-Зигмаринген, дед Фридриха Вильгельма, ещё в 1886 году отказался от своих претензий на румынский трон в пользу своего младшего брата Фердинанда, который в 1914 году стал новым королём Румынии.

16 сентября 2010 года 86-летний Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн скончался в родовом замке Зигмаринген. Похороны князя состоялись 23 сентября 2010 года в храме Христа Спасителя в монастыре Хенинген.

Брак и дети 
3 февраля 1951 года принц Фридрих Вильгельм в Зигмарингене женился на принцессе (княжне) Маргарите Илеане Виктории Александре цу Лейнинген (Лейнингенской) (9 мая 1932, Кобург, Бавария — 16 июня 1996, Иберлинген, Баден-Вюртемберг), второй дочери Карла ІІІ, 6-го князя Лейнингенского (1898—1946) и его жены, великой княжны Марии Кирилловны Романовой (1907—1951). 16 июня 1996 года его жена Маргарита покончила жизнь самоубийством.

Супруги имели трёх детей:

 Принц Карл Фридрих Гогенцоллерн (род. 20 апреля 1952), глава дома Гогенцоллерн-Зигмаринген (с 2010), был женат (1985-2010) на Александре Шенк фон Штауффенберг, 4 детей
 Принц Альбрехт Иоганнес Гогенцоллерн (род. 3 августа 1954), женат на Натали Рокабадо де Виетс, двое детей
 принцесса Жозефина (род. 2002)
 принцесса Евгения (род. 2005)
 Принц Фердинанд Мария Фиделис Леопольд Мейнрад Валентин Гогенцоллерн (род. 14 февраля 1960), женат на графине Илоне Кальноки фон Кёрёшпатак, трое детей.

Предки

Титулы 
 3 февраля 1924 — 22 октября 1927 — Его Светлость Принц Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн
 22 октября 1927 — 6 февраля 1965 — Его Светлость Наследный Принц Гогенцоллерн
 6 февраля 1965 — 16 сентября 2010 — Его Высочество Принц Гогенцоллерн

Награды 
  Кавалер ордена Серафимов (1961)
  Кавалер большого креста Константиновского ордена Святого Георгия
  Кавалер ордена Святого Губерта
  Кавалер офицерского креста (крест заслуги 1-го класса) Ордена «За заслуги» Федеративной Республики Германия
  Кавалер ордена Чёрного орла
  Кавалер ордена Золотого руна.

Примечания

Ссылки 
 hohenzollern.de
 angelfire.com
 telegraph.co.uk

Похороненные в Зигмарингене
Гогенцоллерны-Зигмарингены